Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 334 dans le monde.

 Route 334 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 334 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 334 en France